Siamees (kattenras), een kattenras
Siamees, een inwoner van Thailand (het voormalige Siam)
Thai, taal van Thailand (het voormalige Siam)

Zie ook 
 Siam (doorverwijspagina)